«Tarkan» — компіляція турецького співака Таркана. Випущена 1999 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт співака 
 Інформація про альбом 

Альбоми Таркана